Schultes ist ein Familienname und eine Variante zu Schulze. Zur Erläuterung des Namens siehe dort.

 Axel Schultes (* 1943), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Bertl Schultes (1881–1964), deutscher Schauspieler
 Carl Schultes (1822–1904), deutscher Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller
 Carl von Schultes (1824–1896), deutscher Politiker
 Christl-Marie Schultes (1904–1976), Bayerns erste Fliegerin
 David Schultes (1786–1874), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Franz von Schultes (1866–1947), deutscher Generalleutnant
 Harald Schultes (1960–2019), deutscher Gastronom, Koch und Autor
 Heinrich Schultes (1912–2000), deutscher Theologe und Priester
 Herbert H. Schultes (1938–2020), deutscher Designer und Ingenieur
 Hermann Schultes (* 1953), österreichischer Politiker
 Jakob Schultes (1571–1629), deutscher Rechtsgelehrter

 Johannes Schultes (1595–1645), deutscher Arzt und Sachbuchautor, siehe Johannes Scultetus (Mediziner, 1595)
 Joseph Schultes (1898–1940), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Joseph August Schultes (1773–1831), österreichischer Mediziner, Botaniker und Naturwissenschaftler
 Julius Hermann Schultes (1804–1840), österreichischer Botaniker

 Lukas Schultes (1593–1634),  deutscher Buchdrucker, Zeitungsherausgeber und Verleger
 Lothar Schultes (* 1955), österreichischer Kunsthistoriker, Künstler und Autor
 Reginald Maria Schultes (1873–1928), Schweizer Dominikaner und Theologe
 Richard Evans Schultes (1915–2001), US-amerikanischer Botaniker
 Sigismund Schultes (eigentlich Johann Evangelist Schultes; 1801–1861), österreichischer Benediktiner
 Stefan Schultes (* 1944), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Kommunalpolitiker (CDU)
 Theodor Schultes (1901–1981), deutscher Ingenieur und Erfinder
 Willy Schultes (1920–2005), bayerischer Schauspieler

Schultes ist:
 eine schwäbische Bezeichnung für den Schultheiß, auch für den Bürgermeister einer Gemeinde

Familienname